KLM, sigle composé des trois lettres K, L et M, peut faire référence à :
 KLM Royal Dutch Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,
 KLM : collectif français de tagueurs/graffeurs de 1990, ex ABS et CTP (1988). Ses membres sont : Verso(CTP), Move(CP5), Esor(ABS), Kade(KLM), Basik(ABS), Zero(KLM), Shane(ODV), Kicklow(KLM), Zoom(ABS), Erwan - (KLM (RIP)) , Nico(KLM), Dérik(KLM)
 Ligne KLM, un surnom donné à l'une des meilleures lignes d'attaque de hockey sur glace,
et aussi :
 Konzentrationslager Mauthausen, le nom du camp de concentration nazi,
 Les couches électroniques où circulent les électrons autour des atomes, sont souvent résumé K,L et M (ensuite N, O, P et Q),

klm peut faire référence à :
 kilolumen,